Gerberbrücke steht für
 Gerberbrücke (Landeck)
 Gerberbrücke (Leipzig)
Ura e Tabakëve (Tirana), Albanien
Ura e Tabakëve (Gjakova), Kosovo